Scrum (rugby)
 Scrum (projectmanagementmethode)
 Scrum (band)